błoto (zawiesina)
 błoto morenowe

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Błoto – część miasta Suchedniów
 Błoto – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław
 Błoto – część wsi Tuczna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna
 Błoto – część wsi Kocierzew Południowy w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Kocierzew Południowy
 Błoto – kolonia w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Błoto – przysiółek wsi Dąbrowa w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj
 Błoto – osada leśna wsi Bucharzewo w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków

Zobacz też 

 Białe Błota, Białe Błoto, Białebłoto, Brzozowe Błoto, Błota, Czarne Błoto, Zgniłe Błoto